Rywalizacja drużynowa na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana 12 lutego 2013 roku. Tytułu mistrzowskiego z Ga-Pa broniła ekipa Francji. Start zapewnionych miało szesnaście najlepszych drużyn w klasyfikacji Pucharu Świata.

Ranking punktowy FIS 
Klasyfikacja Pucharu Świata przed rozpoczęciem MŚ.

Reprezentacja Hiszpanii miała zapewniony start, jednak z niego zrezygnowała.

Drużyny

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Rywalizacja drużynowa